Giancarlo Pasquini, in arte Dave Rodgers (Mantova, 1960) – cantautore, compositore e produttore discografico
 Giancarlo Pasquini (Bologna, 1937) – politico italiano, senatore della XIII e XIV legislatura